Podviní může být:

 Podviní – část obce Trnovany v okrese Litoměřice
 Podviní (Praha) – zaniklá ves mezi Libní a Vysočany na březích Rokytky
 Podviní (tvrz) – zaniklá stavba v Praze-Libni v ulici Podvinný mlýn